Howse – fiume del Canada 
 Howse Peak – montagna del Canada